Bewijs (civiel recht), de informatie die een redelijke mate van zekerheid verschaft over de door partijen gestelde feiten
Bewijs (strafrecht), de informatie die aantoont dat de verdachte datgene heeft gedaan waarvan hij wordt beschuldigd

Zie ook 
Bewijs (doorverwijspagina)